«Тропик Рака» () — в значительной степени автобиографический роман американского писателя Генри Миллера. Он получил широкую популярность благодаря откровенному и выразительному изображению секса. Предисловие к роману написала Анаис Нин. Вместе с книгами «Тропик Козерога» и «Чёрная весна» образует автобиографическую трилогию Миллера. Режиссёр Джозеф Стрик в 1970 году снял по мотивам книги одноимённый фильм с Рипом Торном и Эллен Бёрстин.

История издания 
«Тропик Рака» вышел в парижском издательстве Джека Кагана «Обелиск Пресс» в сентябре 1934 года. Книга была выпущена тиражом 1000 экземпляров и продавалась по очень высокой для 1930-х годов цене — 50 франков. Джек Каган распорядился в магазинах продавать её тайно, написав на небольшой аннотации: «Ce volume ne doit pas être exposé en vitrine» («Эту книгу в витринах не выставлять»). Несколько экземпляров «Тропика Рака» попали в Англию и США, где были сразу запрещены. Во Франции же «непристойные» книги могли быть изданы, если они печатались на английском языке. В Америке роман издали после судебных слушаний в начале 1960-х.

На русский язык роман переведен в 1962 году эмигрантом Георгием (Джорджем) Егоровым.

Краткое содержание 
Действие романа происходит начиная с 1925 года и позднее во Франции (главным образом в Париже). Роман описывает жизнь бедствующего писателя — Генри Миллера в Париже. Сочетая вымышленные и автобиографические эпизоды, в некоторых главах автор прямо ссылается на своих реальных друзей, коллег и места, где он работал; другие написаны как поток сознания. Роман, как и многие другие произведения Миллера, написан от первого лица, и часто переходит от настоящего к прошлому и обратно. В романе много эпизодов, описывающих сексуальные похождения рассказчика, но это для автора не главное.

Оценки 
Джордж Оруэлл назвал этот роман

«наиболее важной книгой середины 30-х [и Миллер] прозаик тончайшего воображения, который только появлялся в англоязычной среде в последнее время»

Сэмюэл Беккет назвал роман «монументальным событием в истории современной литературы». Норман Мейлер в своей книге о Миллере «Гений и похоть» назвал его «одним из десяти или двенадцати величайших романов столетия». Журнал «Time» включил «Тропик Рака» в свой список 100 лучших англоязычных романов 1923—2005 годов.

Эдмунд Уилсон говорил о романе:

Тон книги, несомненно, низкий; «Тропик Рака», фактически, с точки зрения как происходящего, так и языка, которым это передано, это низшая книга из всей достойной литературы, которую я могу вспомнить… есть странная приятность в характере и стиле погружения в композицию, даже когда она отвратительна и утомительна.

См. также 
 Тропик Козерога

Примечания 

Романы 1934 года
Романы США
Романы на английском языке
Эротическая литература
Произведения Генри Миллера